Campigny ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Campigny (Calvados) im Département Calvados
 Campigny (Eure) im Département Eure